

Persone 
 Ferdinando Dal Pont (1911–...) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giulia Dal Pont (1988) – giocatrice di curling italiana

Pagine correlate 
Pont – pagina di disambiguazione